Когогин:
 Когогин, Сергей Анатольевич (род. 1957) — российский промышленник и государственный деятель.

 Когогина, Альфия Гумаровна (род. 1968) — российский политический и государственный деятель.